Salomy Jane – opera teatrale di Paul Armstrong del 1907, adattamento del racconto Salomy Jane's Kiss di Bret Harte
 Salomy Jane – film del 1914 diretto da Lucius Henderson e William Nigh
 Salomy Jane – film del 1923 diretto da George Melford